Topeka (Illinois)
Topeka (Indiana)
Topeka (Kansas), hoofdstad van de staat
Topeka (film), een western van Thomas Carr uit 1953 met Bill Elliott